

Селище міського типу:
 Малинівка — Харківська область, Чугуївський район

Села:
 Малинівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Малинівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Малинівка — Вінницька область, Літинський район
 Малинівка — Волинська область, Луцький район
 Малинівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Малинівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Малинівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Малинівка — Донецька область, Волноваський район, Хлібодарівська сільська громада
 Малинівка — Донецька область, Краматорський район
 Малинівка — Донецька область, Маріупольський район
 Малинівка — Донецька область, Покровський район
 Малинівка — Житомирська область, Звягельський район
 Малинівка — Житомирська область, Житомирський район, Брусилівська селищна громада
 Малинівка — Житомирська область, Житомирський район, Черняхівська селищна громада
 Малинівка — Житомирська область, Коростенський район
 Малинівка — Запорізька область, Бердянський район
 Малинівка — Запорізька область, Пологівський район, Малинівська сільська громада
 Малинівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Малинівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Малинівка — Львівська область, Львівський район
 Малинівка — Одеська область, Березівський район
 Малинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада
 Малинівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада
 Малинівка — Полтавська область, Миргородський район
 Малинівка — Рівненська область, Рівненський район
 Малинівка — Харківська область, Ізюмський район
 Малинівка — Херсонська область, Генічеський район
 Малинівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Малинівка — Чернігівська область, Ріпкинський район
 Малинівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Малинівка — колишня назва села Підлісне Миколаївського району Миколаївської області
 Малинівка — колишній хутір, нині у складі села Лапшин Тернопільського району  Тернопільської області

Села:
 Малинівка — Берестейська область, Малоритський район, Чорнянська сільська рада
 Малинівка — Мінська область, Логойський район, Камінська сільська рада
 Малинівка — Мінська область, Логойський район, Околовська сільська рада
 Малинівка — Мінська область, Пуховицький район, Новопольська сільська рада

Станція метро:
 Малинівка () — станція Московської лінії Мінського метрополітену

Села:
 Малинівка — Амурська область, Бурейський район
 Малинівка — Амурська область, Шимановський район



Села 
 Малинівка (пол. Malinówka) — Підкарпатське воєводство, Березівський повіт, гміна Гачув

Див. також 
 Малиновка